Пелагонийский регион () — один из восьми статистических регионов Северной Македонии. Название происходит от котловины Пелагония в северной части которой расположен регион (долины Прилепско поле и Битольско поле). Центр региона — город Битола.

Пелагонийский регион включает 9 общин расположенных на юге страны. Крупнейшими городами являются Битола и Прилеп. По результатам переписи 2002 года в общинах Пелагонийского региона проживают 238 136 жителей. Общая площадь общин региона — 4723 км².

Этнический состав населения региона согласно переписи 2002 года:

Примечания 

Статистические регионы Северной Македонии